1-й Чемпионат мира по маунтинбайк-марафону (2003 UCI Mountain Bike Marathon World Championships) был проведён 31 августа 2003 года в швейцарском городе Лугано. В первый и единственный раз, гонка проводилась в рамках Чемпионата мира по горному велоспорту (2003 UCI Mountain Bike & Trials World Championships), проходившего с 31 августа по 7 сентября. Со следующего же года, турнир начал проводиться отдельно.

Мужчины 

Время старта:
Дистанция: км

Женщины 

Время старта:
Дистанция: км

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте UCI (мужчины) Архивировано
 Результаты на официальном сайте UCI (женщины) Архивировано
 Результаты на сайте cyclingnews.com Архивировано

2003 год в велоспорте
Международные спортивные соревнования в Лугано
События 31 августа
Август 2003 года
Спорт в Швейцарии в 2003 году
Чемпионаты мира в Швейцарии
Велоспорт в Швейцарии